Alfa Romeo 500 — 3-тонный классический грузовик, который выпускался автомобильной компанией Alfa Romeo с 1937 по 1945 годы. Линейка данной модели включала дизельную версию 75 л.с. (56 кВт) — 500RE, бензиновую версию — 500B, и работающую на газу — 500BR.

Грузовики 500-ой серии характеризовались хорошими аэродинамическими качествами, которые улучшались из года в год в период производства этих автомобилей. Alfa Romeo 500 была последним стандартным грузовиком капотной схемы, производимой Alfa Romeo, после этого компания сконцентрировалась на производстве грузовиков с двигателями под кабиной.

Alfa Romeo 500 использовалась Королевской итальянской армией в ходе Второй мировой войны под названием «500 DR». Автомобиль использовался в составе 8-й армии во время действий против СССР, как бронированный грузовик и в кампании на Балканах. Рама данного грузовика также стала основой конструкции военных автобусов 500DR, выпускавшихся в 1937-40 гг. Армейская версия имела максимальную скорость в 45 км/ч (28 миль/ч), способна была ездить под уклоном в 27 %, а полного топливного бака (около 100 л) хватало на 400 километров (250 миль).

С 1937 по 1940 год, Alfa Romeo 500 использовалась Итальянским Противопожарным Департаментом (IFD) как пожарная машина или грузовик. Автомобили Alfa Romeo 500 также использовались Alfa Romeo и Scuderia Ferrari как транспортировщик гоночных автомобилей серии Гран-при и Формулы-1. Итальянские компании по производству автобусов Viberti и Bergomi на базе 500-го сделали несколько различных версий автобусов, используя его шасси.

На базе грузовика были разработаны прототип полугусеничной машины «Brevetto Locera» и автомастерская для Королевских ВВС. Захваченная немцами после Перемирия 1943 года техника числилась в Вермахте как Lastkraftwagen 6.5 t Alfa-Romeo (i) Typ 800 R.E.

Модификации 
 Alfa 500 базовая модель, 1937–38, 4x2, дизельный двигатель, выпущено 1481 штук
 Alfa 500 G, (G — Gassogeno, газогенератор типа Roma, устанавливался компанией ILM (совместное предприятие Alfa Romeo и SOTERNA. Для заправки требовалось 100-140 кг древесины)
 Alfa 500 RM, усиленная ходовая часть, газовый двигатель (метан)
 Alfa 500 RB, усиленная ходовая часть, бензиновый двигатель
 Alfa 500 AL, шасси автобуса, дизельный двигатель
 Alfa 500 RE, армейская модификация (RE — Regio Esercito, Королевская армия), производилась в 1943-1944 гг., 357 штук, бензиновый двигатель

Технические характеристики

Примечания

Источники 
 Camion Alfa Romeo, Massimo Condolo, Fondazione Negri
 Storia illustrata del Camion Italiano, Edizione Neri, Fondazione Neri
 Site Italie 1935-45

Автомобили Alfa Romeo
Грузовые автомобили Италии
Автомобили Второй мировой войны